

Дани сећања 

1420-е пне.

nl:1428 v.Chr.